Forsvar kan have flere betydninger:

 Forsvar – de militære midler, lande bruger for at opretholde deres suverænitet
 Forsvaret – det danske Forsvar
 Forsvar (jura) – den juridiske hjælp en anklaget har i en retssag
 Forsvar (tv-serie) – Dansk tv-serie fra 2003
 Forsvar (sport + andet) – at afværge/forhindring af angreb – f.eks. inden for sport, eller mundtlig angreb mm.
 Forsvar (biologi) – dyr og planters naturlige beskyttelse og forebyggelse mod virus, bakterier, skadedyr, sygdom, m.m.